«Highly Strung» — пісня британського гурту Spandau Ballet, третій сингл з альбому Parade.

Позиції в чартах

Примітки 

Сингли 1984
Пісні Spandau Ballet